Курсон може да се односи на:

 Курсон (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Курсон (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Курсон Монтелуп, насељено место у Француској, у департману Есон
 Курсон ле Карјер, насељено место у Француској, у департману Јон